Коммунарка — многозначный термин.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Коммунарка — деревня в Витебском районе Витебской области.
 Коммунарка — деревня в Сморгонском районе Гродненской области.

Россия 
 Коммунарка — посёлок в Новомосковском административном округе Москвы.
 Коммунарка — деревня в Боровичском районе Новгородской области.

Украина 
 Коммунарка — до 1989 года название села Бзовица в Зборовском районе Тернопольской области.
 Коммунарка — до 2016 года название села Новоивановка в Кегичёвском районе Харьковской области.

Объекты, связанные с московской Коммунаркой 

 Расстрельный полигон «Коммунарка» — объект НКВД в Московской области.
 Коммунарка — административно-деловой центр на окраине посёлка Коммунарка.

Другое 
 Коммунарка — кондитерская фабрика.

См. также 
 
 Коммунарск